Анатолски се може односити на:

 Анатолски језици
 Анатолци
 Анатолија